Niemcy:
 Gründau – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig
 Gründau – rzeka, dopływ Kinzig